Alte Regierung steht für folgende Gebäude:

 Alte Regierung (Oppeln), Provinz Oberschlesien
 Alte Regierung Minden, Nordrhein-Westfalen